Alexander Nikitin ist der Name folgender Personen:

* Alexander Konstantinowitsch Nikitin (* 1952), russischer Umweltaktivist und Offizier
 Alexander Sergejewitsch Nikitin (1935–2022), russischer Schachspieler und -trainer